Волгогра́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Некоторые из них ранее носили название Сталинградская улица.

Белоруссия 
 Волгоградская улица — улица в Бресте.
 Волгоградская улица — улица в Гомеле.
 Волгоградская улица — улица в Минске.
 Волгоградская улица — улица в Могилёве.

Казахстан 
 Волгоградская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Волгоградская улица — улица в Астрахани.
 Волгоградская улица — улица в Волгограде.
 Волгоградская улица — улица в Воронеже.
 Волгоградская улица — улица в Волхове.
 Волгоградская улица — улица в Екатеринбурге.
 Волгоградская улица — улица в Иркутске.
 Волгоградская улица — улица в Казани.
 Волгоградская улица — улица в Кемерове.
 Волгоградская улица — улица в Краснодаре.
 Волгоградская улица — улица в Красноярске.
 Волгоградская улица — улица в Липецке.
 Волгоградская улица — улица в Новороссийске.
 Волгоградская улица — улица в Омске.
 Волгоградская улица — улица в Оренбурге.
 Волгоградская улица — улица в Пензе.
 Волгоградская улица — улица в Саранске.
 Волгоградская улица — улица в Севастополе.
 В Томске:
 Волгоградская улица ;
 Волгоградский переулок.
 Волгоградская улица — улица в Уфе.
 Волгоградская улица — улица в Юрге.
 Волгоградская улица — улица в Ярославле.
 Волгоградская улица — прежнее название улицы Мурадова в Махачкале.

Украина 
 Волгоградская улица — улица в Днепре.
 Волгоградская улица — улица в Донецке.
 Волгоградская улица — улица в Киеве.
 Волгоградская улица — улица в Луганске.
 Волгоградская улица — улица в Луцке.
 Волгоградская улица — улица в Николаеве.
 Волгоградская улица — улица в Херсоне.